Volcano (volcán en inglés) puede referirse a:

Lugares:
Islas:
 Islas Volcano, en Japón;

Localidades:
 Volcano, pueblo en el estado estadounidense de California;
 Mundo (California), área no incorporada en el estado estadounidense de California, anteriormente llamada Volcano;
 Volcano, pueblo en el estado estadounidense de Hawái;

Cine y televisión:
Volcano, película de 1997 protagonizada por Tommy Lee Jones;
Volcano, episodio de South Park;

Música:
Volcano Entertainment, sello musical;
Bandas:
 Volcano (banda), banda punk/country de los Estados Unidos;
 Volcano!, banda experimental de Chicago, Illinois, Estados Unidos;
 Volcano, I'm Still Excited!!, banda de rock estadounidense;
Álbumes
 Volcano, álbum de Jimmy Buffett de 1979;
 Volcano, álbum de Satyricon de 2002;
 Volcano, álbum de Edie Brickell de 2003;
 Volcano, álbum de la banda Volcano; o
 Volcano, álbum de Gatsbys American Dream de 2005.